A spanyol labdarúgó-bajnokság első osztályának 1934–1935-ös szezonja volt a bajnokság hetedik kiírása. A bajnokságban 12 csapat vett részt, a bajnok a Betis Balompié lett.

Résztvevők

Végeredmény

Kereszttáblázat

Góllövőlista 

La Liga szezonok
Spanyol 1
Spanyol 1